Jarno Trulli - een Italiaanse Formule 1-coureur
 Trullo - een bouwwerk, typisch voor de Italiaanse streek Apulië